

Sigle 
 Netherlands Space Office – ente spaziale olandese

Codici 
 NSO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Scone, Nuovo Galles del Sud (Australia)
 nso – codice ISO 639-2 e ISO 639-3 per la lingua sotho del nord

Altro 
 Nso – popolo africano